The Gathering bezeichnet:

 The Gathering (Band), niederländische Rockband
 The Gathering (Demoparty), Demoparty
 The Gathering (Geri-Allen-Album), Album von Geri Allen
 The Gathering (Infected-Mushroom-Album), Album von Infected Mushroom
 The Gathering (Testament-Album), Album von Testament
 Magic: The Gathering, ein Kartenspiel

Filme
 The Gathering, Originaltitel von Letzte Weihnacht, Filmdrama von Randal Kleiser (1977)
 The Gathering (2002), Mystery-Thriller von Brian Gilbert
 The Gathering, Originaltitel von The Gathering – Tödliche Zusammenkunft, zweiteiliger Fernsehfilm von Bill Eagles (2007)
 Babylon 5 #Pilotfilm „Die Zusammenkunft“ („The Gathering“), Originaltitel des Pilotfilms der TV-Serie „Babylon 5“

Gathering bezeichnet:
 Gathering, Tochtergesellschaft des Computer- und Videospiele-Publishers Take 2 Interactive
 Gathering, ursprünglich ein Treffen der schottischen Clans (heute auch die Highland Games)
 Braemar Gathering, Highland Games in Braemar, Schottland